O Al Hala Sports Club é um clube de futebol baireinita com sede em Muharraq. A equipe compete no Campeonato Bareinita de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1955.

Títulos 

  Campeonato do Bahrein: 1 (1979)
  Copa do Rei: 3 (1976, 1980 e 1981)

Clubes de futebol do Barém
Clubes de futebol fundados em 1955